A 8.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 13 de maio a 16 de maio de 1954 com um percurso de 837,5 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Le Locle.

 
O vencedor foi o francês Jean Forestier, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,4 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1954
1954 na Suíça
1954 no ciclismo